Фегезак:

 Фегезак — дворянский род.
 Фегезак, Иван Захарович фон (1720—1774) — офицер Российской империи, комендант крепости Ставрополь.
 Фегезак, Оттон Мориц (1808—1874) — дипломат Российской империи.